Svenska cupen 1944 var den fjärde säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med finalen på Råsunda i Stockholm, där Malmö FF besegrade IFK Norrköping efter förlängning med 4–3 inför  åskådare, vilken är den högsta publiksiffran för en final i Svenska cupen någonsin.

Matcher

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Omgång 1

Omgång 2

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1944
Svenska cupen
Fotbollssäsongen 1944